Het seizoen 1984/85 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 1 september 1984 en eindigde op 25 mei 1985. 

KFC Eeklo won in Vierde Klasse A, R. Francs Borains Boussu-Bois Elouges won in Vierde Klasse B, VC Westerlo won in Vierde Klasse C en RFC Hannutois won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 SV Mol kreeg de koninklijke titel en werd KSV Mol.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Olympic Club de Charleroi (rechtstreeks uit 3A)
 RUS Tournaisienne (rechtstreeks uit 3B)
 KFC Dessel Sport (rechtstreeks uit 3B)
 R. Stade Waremmien FC (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KSK Hoboken
 VC Westerlo

Brabant
 KFC Strombeek
 KSC Grimbergen

Limburg
 Kabouters Opglabbeek

Oost-Vlaanderen
 VC Sint-Lievens-Houtem

West-Vlaanderen
 KFC Meulebeke

Henegouwen
 SC Havré

Luik
 RCS Stavelotain
 Union Momalloise

Luxemburg
 RCS Libramontois

Namen
 AS Hemptinne

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Eeklo (kampioen 4A)
 R. Francs Borains Boussu-Bois Elouges (kampioen 4B)
 VC Westerlo (kampioen 4C)
 RFC Hannutois (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KV Zuun (rechtstreeks uit 4A)
 R. Dottignies Sport (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Meulebeke (rechtstreeks uit 4A)
 RSC Pâturageois (rechtstreeks uit 4B)
 KFC Sportvrienden Nijlen (rechtstreeks uit 4B)
 RUS Tournaisienne (rechtstreeks uit 4B)
 Eendracht Club Rotem (rechtstreeks uit 4C)
 Kabouters Opglabbeek (rechtstreeks uit 4C)
 RCS Stavelotain (rechtstreeks uit 4C)
 Union Momalloise (rechtstreeks uit 4D)
 AS Hemptinne (rechtstreeks uit 4D)
 Sporting Alken (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Noot: K. Willebroekse SV en RSC Pâturageois eindigden op een gedeelde 14e plaats. Om te bepalen wie zou degraderen werd er een testwedstrijd gespeeld. K. Willebroekse SV won de wedstrijd met 1-0.

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Noot: R. Jeunesse Arlonaise en Union Momalloise eindigden op een gedeelde 14e plaats. Om te bepalen wie zou degraderen werd er een testwedstrijd gespeeld. R. Jeunesse Arlonaise won de wedstrijd met 1-0.

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde de winnaar van de eindronde. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale.

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie kans maakte op promotie in geval van een vrijgekomen plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4